Le spectre de fréquence est l’ensemble des ondes porteuses envoyées par un satellite artificiel vers une station radio.

Notes et références

Liens externes 
 http://g.guenin.chez-alice.fr/theo/spectre.htm
 http://www.seigne.free.fr/Cours/Spectre.pdf

Astronomie